Adda – fiume lombardo
 Dipartimento dell'Adda 
 Adda – fiume del Galles
 Adda – sito archeologico in Nigeria
 Adda bar Ahavah – nome di due rabbini citati nel Talmud
 Adda di Bernicia – re di Bernicia
 Serge Adda – autore e produttore televisivo francese
 Adda Editore – casa editrice italiana
 L'Adda - giornale popolare dei partiti valtellinesi

Pagine correlate
 D'Adda